Королевский Шекспировский театр (англ. The Royal Shakespeare Theatre) — английский драматический театр. Находится под управлением Королевской шекспировской компании, репертуар которой составляют пьесы британского драматурга и поэта Уильяма Шекспира. Находится на родине Шекспира в городе Стратфорд-апон-Эйвон, регион Мидлендс, на реке Эйвон. Королевский Шекспировский театр и Лебединый театр были открыты после реконструкции в ноябре 2010 года. Сцена театра выдвинута в зрительный зал, рассчитанный на 1040 мест

История 
Королевский Шекспировский театр был основан в 1932 году на территории старого Шекспировского мемориального театра (открытого 19 апреля 1879 года), разрушенного в результате пожара 6 марта 1926 года. Новый театр назывался также как и старый. Архитектором проекта была Элизабет Скотт. Театр стал первым в Англии важным архитектурным проектом, реализованным под руководством женщины. В 1961 году, через год после создания Королевской шекспировской компании, театр был переименован в Королевский шекспировский театр.

В здании театра, спроектированном Э. Скотт, была итальянская сцена коробка, а вместимость зрительного зала составляла 1400 мест, расположенных в трёх ярусах (партер, бельэтаж и балкон). Два яруса были позже добавлены по бокам, сцена была выдвинута за просцениум, с помощью дополнительной площадки. На места на балконе можно было попасть только по специальной дополнительной лестнице. В архитектуре театра можно заметить несколько элементов в стиле Ар-деко, например, лестницы и коридоры по обеим сторонам зрительного зала. Здание театра включено в список зданий Grade II (исторические здания особого интереса).

Королевский Шекспировский театр и Лебединый театр располагаются на западном берегу реки Эйвон у садов Бэнкрофт, откуда открывается живописный вид на реку. Из ресторана и бара, располагающихся на крыше, можно насладиться видом на реку и сады Банкрофт.

Реконструкция 
Реконструкция Королевского Шекспировского театра обошлась Королевской шекспировской компании в 112,8 млн $. Проект реконструкции включал в себя создание нового зрительного зала на 1040 мест, сцены, выдвинутой в зрительный зал, которая позволяет зрителям быть более вовлеченными в театральное действие, расстояние до самого последнего места сократилось с 27 до 15 м. В проекте реконструкции также планировалось усовершенствовать Лебединый театр, создать целый ряд новых общественных площадок, в том числе новое кафе на берегу реки и ресторан на крыше, смотровую башню высотой 36 м, а также улучшить закулисные условия для актеров и персонала. Новый театр также стал более доступным для людей с ограниченными возможностями.

Это «однокомнатный» театр, что позволяет актерам и зрителям находиться в одном пространстве, как это и было во времена первых постановок шекспировских пьес. Сцена выдвинута в зал, так что зрители располагаются по трём сторонам сцены. Такая особенность театра создает более традиционную обстановку для просмотра шекспировских пьес, и позволяет зрителям стать ближе к актерам и быть в большей степени вовлеченными в театральное действие.

Источниками финансирования проекта являлись различные организации, включая Художественный Совет Англии, и региональное агентство по вопросам развития Advantage West Midlands, а также успешные общественные кампании по сбору денежных средств. Проект реконструкции также включал создание временного дворового театра для домашних представлений театра в Стратфорд-на-Эйвоне на время, пока были закрыты Королевский шекспировский театр и Лебединый театр, а также создание новых офисов на улице Чапел-Лэйн и детского сада, и ремонт репетиционных залы на Арден-Стрит. Проект обошелся примерно в 100 млн фунтов, а также получил финансовую поддержку Королевской шекспировской компании Америки и ее членов совета директоров.

Планы на реконструкцию театра были завершены, и в 2007 году начались активные реконструкционные работы, которые планировалось завершить в 2010 году. От Королевской шекспировской компании в проекте принимала участие специальная команда, которую возглавлял директор проекта Питер Уилсон Кавалер Ордена Британской империи. Другие члены команды: компании Bennetts Associates (архитекторы), Buro Happold (инженеры и консультанты по транспорту), Charcoalblue (театральные консультанты), Mace (руководители строительства), Acoustic Dimensions (консультанты по акустике), Drivers Jonas Deloitte (управление проектом и консультации по стратегическому планированию) и Gardiner and Theobald (составление сметы и проектный надзор).

Тем временем, представления проводились во временном дворовом театре, который был полноразмерным рабочим прототипом Королевского Шекспировского театра, сооруженным на территории студийного театра Королевской шекспировской компании.

Новый театр открылся после реконструкции в ноябре 2010 года. Театр начал показ шекспировских пьес из репертуара Королевской шекспировской компании в феврале 2011 года, до этого времени можно было попасть на предварительный закрытый показ спектаклей. Показ первых новых постановок по произведениям, написанным специально для сцены Королевского шекспировского театра начался с апреля 2011 года, вместе с показом спектакля «Макбет» Майкла Бойда, в рамках празднования 50-го юбилея Королевской шекспировской компании, который проходил с апреля по декабрь 2011 года.

Королевский Шекспировский театр был официально открыт 4 марта 2011 года Королевой Великобритании Елизаветой II и Принцем Филиппом, которые приняли участие в представлении и сыграли сцену на балконе из «Ромео и Джульетты».

Услуги 
В театре открылись новые ресторан и бар на крыше, откуда открывается вид на реку Эйвон, также есть кафе и терраса, располагающиеся на берегу реки, Колоннада, связывающая Королевский Шекспировский театр и Лебединый театр, выставочный зал PACCAR, а также башня высотой 36 метров со смотровой площадкой, располагающейся на уровне 32 метров, с которой открывается вид на город и его окрестности. Также здесь есть набережная, которая идет от садов Банкрофт, мимо театра, к Церкви Святой Троицы.

Сейчас впервые всё здание доступно для посетителей, артистов и сотрудников с ограниченными возможностями. В новом зрительном зале Королевского Шекспировского театра в три раза больше специальных мест для инвалидных колясок по сравнению с предыдущим залом, а также появились новые лифты (до реконструкции в здании не было предусмотрено общественных лифтов), туалеты на всех этажах театра, а на набережной, которая ранее была многоуровневой, убрали ступени.

Примечания

Литература 
 Trowbridge S. The Company: A Biographical Dictionary of the Royal Shakespeare Company. — Oxford, England: Editions Albert Creed, 2010. — ISBN 978-0-9559830-2-3.

Ссылки 
 Домашняя страница Королевской шекспировской компании
 Королевский Шекспировский театр
 Новый Королевский шекспировский театр: первые впечатления.
 Джонатан Бэйт рассуждает об отреставрированном Королевском шекспировском театре
 Стратфордский театр нашего времени: Шекспир для туристов?

Здания и сооружения, построенные в 1932 году в Великобритании
Уильям Шекспир
Театры, построенные в 1930-е годы
Уорикшир